Дробуши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дробуши — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Дробуши — деревня в Новоржевском районе Псковской области.